Золотой дракон — многозначный термин

 «Золотой дракон» — перевод с английского языка названия китайского автобусостроительного концерна «Golden Dragon».
 «Золотой дракон» — премия газеты «Dagens Nyheter»
 «Золотой дракон» — одна из наград Азиатско-тихоокеанского кинофестиваля
 Схистостега перистая («золото драконов») — вид мха.
 Золотой дракон (цирк) — российский цирк-шапито, https://golden-dragon-circus.ru

Примечания